Il doppio del torneo di tennis Sovran Bank Classic 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Raúl Ramírez e Van Winitsky che hanno battuto in finale Hans Gildemeister e Andrés Gómez 7-5, 7-6.

Teste di serie 

 Sherwood Stewart /  Ferdi Taygan (primo turno)
 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (finale)
 Raúl Ramírez /  Van Winitsky (Campioni)
 Chris Lewis /  Paul McNamee (semifinali)

 Mike Bauer /  Dick Stockton (quarti di finale)
 Jose-Luis Damiani /  Ricardo Ycaza (primo turno)
 Fred McNair /  Tim Wilkison (secondo turno)
 Tian Viljoen /  Danie Visser (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sovran Bank Classic 1982